The Original Mono Recordings — музична збірка американського автора-виконавця пісень Боба Ділана, видана 19 листопада 2010 року. Збірка складається із 8 монофонічних CD, альбом Blonde on Blonde було перевидано в оригінальному вініл форматі; не містить Bob Dylan's Greatest Hits, який було видано протягом цього ж періоду. Збірка досягла № 152 у чарті Billboard 200.

Список композицій 
Bob Dylan (вперше виданий 19 березня 1962)

The Freewheelin' Bob Dylan (вперше виданий 27 травня 1962)

The Times They Are A-Changin' (вперше виданий 13 січня 1964)

Another Side of Bob Dylan (вперше виданий 8 серпня 1964)

Bringing It All Back Home (вперше виданий 22 березня 1965)

Highway 61 Revisited (вперше виданий 30 серпня 1965)

Blonde on Blonde (вперше виданий 16 травня 1966)

John Wesley Harding (вперше виданий 27 грудня 1967)

Примітки

Посилання 
 «The Original Mono Recordings»  на офіційному сайті Боба Ділана;
 «The Original Mono Recordings»  на Discogs.

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми